JPMorgan Chase Open 2006 в одиночном разряде проводился в 33-й раз. В основной сетке было 56 теннисисток, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 9 прошли через квалификацию.

Елена Дементьева — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Ким Клейстерс — не защищала свой титул.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Елена Дементьева (Титул)
  Линдсей Дэвенпорт (Второй раунд)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Флавия Пеннетта ''(Второй раунд)

<ol start="9">
 Ай Сугияма ''(Первый раунд)
 Ана Иванович ''(Четвертьфинал)
 Мария Кириленко ''(Первый раунд)
 Катарина Среботник ''(Отказ)
 Анабель Медина Гарригес ''(Первый раунд)
 Шахар Пеер ''(Третий раунд)
 Марион Бартоли ''(Третий раунд)
 Елена Янкович ''(Финал)
 Натали Деши ''(Первый раунд)
|}

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

JPMorgan Chase Open 2006